Hollywood může být:
 Hollywood – čtvrť města Los Angeles v Kalifornii v USA, centrum amerického filmového a televizního průmyslu
místní názvy
 Hollywood (Florida) – město na Floridě, USA
 Hollywood Boulevard – nejznámější ulice v kalifornském Hollywoodu

v kultuře
 Hollywood, Hollywood – americký film z roku 2002, režie Steven Soderbergh
 Hollywood, je t'aime – americký film z roku 2009 
 Hollywood v koncích – americká filmová komedie z roku 2002, režie Woody Allen
 Hollywood Undead – americká hudební skupina
 Hollywood Vice Squad – americká filmová kriminální komedie z roku 1986, režie Penelope Spheeris
 Hollywood (román) – autobiografický román amerického spisovatele Charlese Bukowského
Hollywood (seriál) – sedmidílný americký seriál společnosti Netflix z roku 2020, režie Ryan Murphy, Daniel Minahan, Michael Uppendahl, Janet Mock, Jessica Yu
 Příběh z Hollywoodu – americký film z roku 1982, režie Herbert Ross

jiný význam
 Hollywood Classics Entertainment – česká mediální značka
 Hollywoodský chodník slávy – památník osobnostem filmového a zábavního průmyslu na Hollywood Boulevardu
 nápis Hollywood – nápis na stráni na Hollywoodských pahorcích v Los Angeles

Související články 
 Holywood